Ричард Палмер ():
 Палмер, Ричард (ум. 1190) — государственный деятель Сицилийского королевства, епископ.
  (1876—1931) — американский теннисист.